Sherlock steht für:
 Sherlock Holmes, Kunstfigur von Arthur Conan Doyle aus dem Jahr 1889
 Sherlock (Fernsehserie), britische Fernsehserie, auf Doyles Geschichten beruhend
 Sherlock (Magazin), ehemaliges Telefonkarten-Magazin
 Sherlock (Software), Suchsoftware im Betriebssystem Mac OS
 (5049) Sherlock, Asteroid
 Sherlock (Kartenspiel), Kartenspielserie von abacus spiele

Personen:
 Allie Sherlock (* 2005), irische Musikerin
 John Michael Sherlock (1926–2019), katholischer Bischof von London, Ontario
 Lorcan George Sherlock (1874–1945), Oberbürgermeister von Dublin (Lord Mayor of Dublin)
 Maeve Sherlock, Baroness Sherlock (* 1960), britische Politikerin der Labour Party und Life Peer
 Ryan Sherlock (* 1982), irischer Radrennfahrer
 Sheila Sherlock (* 1918–2001), englische Ärztin, „Mutter der Hepatologie“

Siehe auch:
 Sherlock Express
 Sherlock, jr.
 Sherlock Holmes (Begriffsklärung)